Graciosa – wyspa w centralnej części portugalskiego archipelagu Azorów
 Graciosa – niewielka wyspa w hiszpańskim archipelagu Wysp Kanaryjskich